Covasna este un toponimic, ce se poate referi la:

 Covasna, oraș în județul Covasna, România
 județul Covasna, România
 Covasna, localitate în județul Iași

Toponime românești